Onderdistrict in Indonesië
 Kembang (onderdistrict), een onderdistrict in het regentschap Jepara in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Kembang (Nanggulan), een plaats in het regentschap Kulon Progo in de provincie Jogjakarta
 Kembang (Ampel), een plaats in het regentschap Boyolali in de provincie Midden-Java
 Kembang (Dukuhseti), een plaats in het regentschap Pati in de provincie Midden-Java
 Kembang (Jatipurno), een plaats in het regentschap Wonogiri in de provincie Midden-Java
 Kembang (Banjarejo), een plaats in het regentschap Blora in de provincie Midden-Java
 Kembang (Todanan), een plaats in het regentschap Blora in de provincie Midden-Java
 Kembang (Pacitan), een plaats in het regentschap Pacitan in de provincie Oost-Java